Chestnut Flats bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chestnut Flats (Bell County, Kentucky)	
 Chestnut Flats (McCreary County, Kentucky)	
 Chestnut Flats (Pennsylvania)